Dieze steht für:
 Dieze, Fluss in den Niederlanden
 Fort Dieze, eine ehemalige Befestigung bei ’s-Hertogenbosch
 Johann Andreas Dieze (1729–1785), deutscher Romanist und Bibliothekar

Siehe auch:
 Dietze